JAMS steht als Abkürzung für:
 Journal of the Academy of Marketing Science, wissenschaftliches Magazin
 Journal of the American Mathematical Society, wissenschaftliches Magazin
 Journal of the American Musicological Society, wissenschaftliches Magazin

Jams steht für:
 Jams (Band), deutsche Folkband
 Yams, eine tropische Nutzpflanze

Siehe auch:
 IAMS (Begriffsklärung)

Abkürzung